Het 3e Europees kampioenschap waterpolo voor vrouwen vond plaats van 14 tot 20 augustus 1989 in het Ennertbad in Bonn, Bondsrepubliek Duitsland. Tien landenteams namen deel aan het toernooi. Het Nederlandse team werd voor de derde keer Europees kampioen, De Hongaarse ploeg eindigde als tweede.

Voorronde 
De tien teams waren verdeeld over twee groepen van vijf teams elk. De eerste twee teams van elke groep speelden tegen elkaar in de halve finales in cross-group-format, de resterende teams speelden om de plaatsen vijf t/m tien.

Groep A

(*) Niet gestart

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Wedstrijd om de 7e plaats

Wedstrijd om de 5e plaats

Wedstrijd om de 3e plaats

Finale

Eindrangschikking

Zie ook 
 Europese kampioenschappen zwemmen 1989

Europees kampioenschap waterpolo
Waterpolo in 1989
Waterpolo
Waterpolo in Duitsland
Sport in Bonn
Sportevenement in Noordrijn-Westfalen